Die Herzogin von Langeais steht für:

 Die Herzogin von Langeais (Balzac), Erzählung von Honoré de Balzac (1834)
 Die Herzogin von Langeais (Film), Film von Jacques Rivette (2007)